Рокбрю́н-сюр-Аржа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Марселя, 70 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 14531,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Рокбрюн-сюр-Аржан
 [ Розташування муніципалітету Рокбрюн-сюр-Аржан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар
 13701 Рокбрюн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар
Французька Рив'єра